Le patronyme Boudot est une forme romane du nom germain .

Des variantes existent :
 , , Beaudot
 Badot, Padot, Beudot		

 Jean Boudot (1651?-1706), imprimeur ;
 Jean Boudot (1685-1754), libraire ;
 Léon Boudot (1851-1930), peintre ; 
 Paul Boudot (1575-1635), ecclésiastique ;
 Pierre Boudot (1930-1988), philosophe et écrivain ;
 Pierre Jean Boudot (1689-1771), abbé, écrivain ;
 Pierre-Charles Boudot (né en 1992), jockey.